Иван Буров: Буров, Иван Иванович (1897—1975) — советский генерал-лейтенант войск связи.
 Буров, Иван Михайлович (1920—1998) — советский государственный и политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 7-го, 8-го, 9-го созывов.